James Grant – generale britannico 
James Grant – rugbista australiano
James Grant – esploratore britannico
James Augustus Grant – esploratore britannico
James Edward Grant – scrittore, sceneggiatore e regista statunitense
James Hope Grant – generale britannico
James Grant – funzionario statunitense